Губник — село, Вінницька область, Гайсинський район, Губницька сільська рада
 Губник — селище, Вінницька область, Ладижинська міська рада
 Губник — селище, Вінницька область, Гайсинський район, Губницька сільська рада
 Губник — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці, розташована в селищі Губник Гайсинського району